Дејл има више значења:
 Округ Дејл (Алабама)
 Дејл (Висконсин)
 Дејл (Оклахома)
 Дејл (Индијана)
 Дејл (Пенсилванија)